Kleine heksenkruidmot
 Zwarte heksenkruidmot